Мальм — многозначный термин:

Персоналии 
 Мальм, Аугуст Вильгельм (1821—1882) — шведский зоолог.
 Мальм, Вильгельм Вильгельмович (1857—1926) — российский военный деятель, генерал-майор, командир 1-й бригады 50-й пехотной дивизии.
 Мальм, Робер (род. 1973) — французский футболист тоголезского происхождения, нападающий.
 Мальм, Эско (род. 1940) — финский футболист и тренер.

Другое 
 Мальм — верхний отдел юрской системы.
 Мальм — населённый пункт  в Норвегии, центр коммуны Верран.